Lora woodiana är en snäckart som först beskrevs av Moller 1842.  Lora woodiana ingår i släktet Lora och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
woodiana